Флаг Мишкинского района (Башкортостан)
 Флаг Мишкинского района (Курганская область)